Lyngby bueskyttelaug (Breasla de tir cu arcul Lyngby) este una dintre cele mai vechi bresle de tir cu arcul sportiv din Danemarca. Aceștia concurează la arcul lung, la arcul cu bară și la arcul recurent.

Fundația clubului: 
După sfârșitul războiului, înainte de a se întâmpla ceva în Lyngby. Prin oraș se pot vedea afișe în care se arată că un domn. Olsen îi invită pe pasionații de tir cu arcul la adresa sa privată cu scopul de a fonda un club de tir cu arcul. Duminică, 24 iunie 1945, 11 persoane se prezintă la Holmelinsvej 13, Kgs. Lyngby.

Primul an al clubului: 
Dacă tirul cu arcul a fost practicat în Lyngby într-o formă organizată înainte de 24 iunie 1945 rămâne mai mult sau mai puțin sigur, dar procesul-verbal al asociației de la adunarea generală din 28 martie 1946 arată că Brede Bueskyttelaug se alătură Lyngby Bueskyttelaug, cu foști membri ai consiliului de administrație al Brede Bueskyttelaug, Jens Hansen și Christian Larsen, predând o trezorerie de 30 DKK către Lyngby Bueskyttelaug. După 24 iunie 1945, este sigur că nenumărate săgeți au zburat prin aer în Lyngby și în împrejurimi.

Tirul cu arcul în Danemarca a luat încet-încet avânt în anii 1930. Cartea lui Carl Dreyer "Med bue og arrow" din 1935 și cărțile lui Ahlefeldt Bille "Buemageri" și "Impala" din 1936 sunt primele semne ale renașterii tirului cu arcul în Danemarca. Dar și faptul că toți trăgătorii cu pușcă și pistol au fost nevoiți să meargă la secția de poliție locală și să predea armele atunci când Danemarca a fost ocupată, face ca arcul să devină brusc singura alternativă la aceste arme de foc. În cluburile de tir cu arcul s-au adunat atât trăgători cu interese de vânătoare, cât și trăgători cu interese de competiție. La 24 mai 1941, Asociația daneză de tir cu arcul este fondată la Aarhus de către două asociații cu sediul în Aarhus, Silkeborg Bueskytterlaug, Skjern Bueskytteforening și Kjøbenhavns Bueskyttelaug.

Date importante din istoria asociației: 
La 19 martie 1946, Lyngby Bueskyttelaug a fost admisă în Asociația daneză de tir cu arcul. (DBSF)

Pe 9 decembrie 1946 Lyngby Bueskyttelaug a fost admisă în Asociația Asociațiilor Sportive din Municipiul Lyngby-Taarbæk.

Persoane notabile din cadrul asociației 
Atât persoane remarcabile pentru abilitățile lor în competiții, precum Arne Østergaard (campion mondial), Leif Skovgaard (medalie de argint la Cupa Mondială) s-au antrenat și au fost membri ai asociației. Dar și oameni cunoscuți pentru alte lucruri, cum ar fi literatura sau filmele, cum ar fi Lars Andersen și Claes Lindhardt. La fel ca și persoane care dețin recorduri mondiale, cum ar fi Palle Larsen

Referințe 

 https://bueskydning.dk/eliteskytter
 ↑ https://bueskydningdanmark.dk/docs/buebladet/2011%20-%202014/2013_04%20maj_Bueskydning.pdf
 ↑ https://bueskydningdanmark.dk/docs/Historik/Bueskydning%20tilbage%20til%20OL.pdf
 ↑ https://nyheder.tv2.dk/2022-07-19-dansker-har-vundet-10000-dollars-troede-det-var-fup
 ↑ https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-claes-lindhardt-kinderbuch-1.5674952?reduced=true

Sport în Danemarca
Tir cu arcul
Organizații sportive